Onirik steht für:

 Onirik (italienische Band), eine italienische Death-Metal-Band
 Onirik (portugiesische Band), ein portugiesisches Black-Metal-Projekt des Musikers Gonius Rex